Laç kan syfta på följande platser:

Albanien 

 Laç, distriktshuvudort, Lezhë prefektur, Rrethi i Kurbinit, 
 Bashkia e Laçit, kommun, Lezhë prefektur, 
 Kurbin distrikt, distrikt, Lezhë prefektur, 
 Bashkia e Vau i Dejës, kommun, Shkodër prefektur, 

Robotskapade Albanienförgreningar